Ehrenfreund ist der Name von:

 Heinz Ehrenfreund (1942–1999), österreichischer Schauspieler
 Pascale Ehrenfreund (* 1960), österreichische Astrobiologin

Ehrenfreund bezeichnet:
 (9826) Ehrenfreund, Asteroid